El tasajillo de Guerrero (Peniocereus fosterianus) pertenece a la familia de las cactáceas (Cactaceae). La palabra ‘cereus’ cirio, es decir, plantas columnares espinosas; fosterianus por Mulford B. Foster (1888-1978) botánico estadounidense, especialista en Bromelias.

Clasificación y descripción 
Es un tasajo de la familia Cactaceae del orden Caryophyllales. Es descrita con raíces napiformes a tuberosas; tallos dimórficos, juveniles y adultos; cuando son jóvenes los artículos alcanzan hasta 20 cm de longitud y presentan 3 a 5 costillas; cuando son adultos los artículos son cilíndricos, alcanzan hasta 1 m de alto, con 3 a 5 costillas; areolas pequeñas, distantes entre sí 15 a 20 mm; espinas radiales 4 a 9 cónicas, radiadas, divergentes, blancas; espina central 1, cónica, blanca. Flores nocturnas, fragantes, de 8 a 10 cm de alto, de color blanco cremosas. Frutos obpiriformes, rojo escarlata, con espinas tenues amarillentas; semillas ovales, brillosas, negras, testa con ornamentación hexagonal.

Distribución 
Endémica de la faja costera, en los estados de Guerrero, en los municipios de Tierra Colorada, Xaltianguis, Acapulco; en Oaxaca en el municipio de Ixtepec; y de Chiapas del municipio de Ocozocoautla.

Hábitat 
Vive de 30 a menos de 400 msnm, en bosques tropicales, subperennifolio y caducifolio.

Estado de conservación 
Las poblaciones de esta especie están severamente fragmentadas y se estima su tamaño total de cerca de 9500 individuos, por lo que se propone como sujeta a Protección especial (Pr) en el Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana 059-2015. En la lista roja de la UICN se considera como Vulnerable (VU). En CITES se valora en el apéndice II.

Referencias

Enlaces externos 
 Naturalista.

fosterianus